Oroszi, Veszprém megye
Alsóoroszi (rom. Urisiu de Jos), Románia, Maros megye
Divényoroszi (szk. Podkriváň), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Gyetvai járás
Felsőoroszi, Románia
Kisoroszi másképp Oroszka (szk. Pohronský Ruskov), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
Kisoroszi, Pest megye
Nagyoroszi, Nógrád megye
Nemesoroszi (szk. Kukučínov), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
Oroszidecs (rom. Deleni), Románia, Maros megye
Sárosoroszi (ukr. Оросієве), Ukrajna, Kárpátalja, Beregszászi járás
Vámosoroszi, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Oroszi-patak